Jens Møller henviser til flere danske personer:

 Jens Møller (teolog) (1779-1833) – dansk teolog og historiker
 Jens Møller (stænderdeputeret) (1786-1863) – dansk sognepræst, provst og stænderdeputeret
 Jens Møller (nazist) (1894-1951) – dansk nazist, dyrlæge og politiker (Jens Nicolaisen Møller)
 Jens Møller (politichef) – dansk chef for Politiets afdeling for personfarlig kriminalitet
 Jens Møller (politiker) (1921-2015) – tidligere landsformand for Kristeligt Folkeparti

Se også:
 Jens Bertel Møller (1754-1825) – dansk rektor
 J.P. Møller (1783-1854) – dansk landskabsmaler (Jens Peter Møller)
 J.C. Møller (1858-1945) – dansk fabrikant og medlem af Landstinget for Det Konservative Folkeparti (Jens Christian Møller)
 J.P. Møller (husmandsleder) (1863-1935) – dansk husmand og medlem af Landstinget for Det Radikale Venstre (Jens Peter Møller)